Luci (peix) (Esox lucius) peix d'aigua dolça de l'ordre dels esociformes.
 Biografies:
 Luci I, papa entre els anys 253 i 254
 Luci II, Papa de l'Església Catòlica
 Luci III, papa de l'Església Catòlica
 Luci d'Adrianòpolis, bisbe d'Adrianòpolis del segle IV
 Luci d'Alexandria, bisbe arrià d'Alexandria
 Luci Anici Gal, diversos personatges.
 Luci Anneu Sèneca, filòsof romà
 Luci Antisti Vet, diversos personatges.
 Luci Asini Gal, diversos personatges.
 Luci Aureli Cotta, diversos personatges.
 Luci de Britània, suposat rei britó.
 Luci Bebi, diversos personatges.
 Luci Calpurni Pisó, diversos personatges.
 Luci Calpurni Pisó Cesoní, diversos personatges.
 Luci Calpurni Pisó Frugi, diversos personatges.
 Luci Canini Gal, diversos personatges.
 Luci Carí, escriptor herètic del segle III o IV
 Luci Cassi Longí, diversos personatges.
 Luci Cecili Denter, diversos personatges.
 Luci Cecili Metel, diversos personatges.
 Luci Corneli Balb, diversos personatges.
 Luci Corneli Escipió, diversos personatges.
 Luci Corneli Escipió Asiàtic, diversos personatges.
 Luci Corneli Lèntul, diversos personatges.
 Luci Corneli Lèntul Caudí, diversos personatges.
 Luci Corneli Merula, diversos personatges.
 Luci Emili Paul·le Macedònic, magistrat romà
 Luci d'Etrúria, filòsof roma del segle I.
 Luci Escriboni Libó, diversos personatges.
 Luci Emili Pap, diversos personatges.
 Luci Estertini, diversos personatges.
 Luci Furi, diversos personatges.
 Luci Gel·li Publícola, diversos personatges.
 Luci Juli Cèsar, diversos personatges.
 Luci Juli Jul, diversos personatges.
 Luci Licini Cras, orador romà
 Luci Licini Lucul, diversos personatges.
 Luci Licini Murena, diversos personatges.
 Luci Lucceu, historiador romà
 Luci Lucreci, magistrat romà
 Luci Lusci, centurió romà
 Luci Manli Torquat, diversos personatges.
 Luci Manli Vulsó, diversos personatges.
 Luci Marci Filip, diversos personatges.
 Luci Octavi, diversos personatges.
 Luci Papiri Cursor, diversos personatges.
 Luci Papiri Mugil·là, diversos personatges.
 Luci de Patres, escriptor grec.
 Luci Pinari Natta, diversos personatges.
 Luci Porci Licí, diversos personatges.
 Luci Postumi Megel, diversos personatges.
 Luci Sergi Catilina, noble romà
 Luci Sergi Fidenes, diversos personatges.
 Luci Tarquini, rei de Roma de la dinastia etrusca.
 Luci Tarquini Prisc, rei de Roma de la dinastia etrusca.
 Luci de Tars, metge grec del segle I
 Luci Trebel·li, diversos personatges.
 Luci Valeri Potit, diversos personatges.
 Luci Venuleu Apronià, diversos personatges.
 Luci Veturi Filó, diversos personatges.
 Luci Virgini Tricost, diversos personatges.
 Luci Volcaci Tul·le, diversos personatges.
 Luci Volusi Saturní, diversos personatges.